Il doppio del torneo di tennis Eurocard Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tom Nijssen e Cyril Suk che hanno battuto in finale John Fitzgerald e Anders Järryd 6-3, 6-7, 6-3.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (finale)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (primo turno)

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (campioni)
 Omar Camporese /  Goran Ivanišević (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Eurocard Open 1992
ATP Tour 1992